Die Schönbusch Open 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Aschaffenburg. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 15. bis 21. Juli 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Aschaffenburg